Mayrig bezeichnet

 in armenischer Sprache das Wort für Mutter
 ein zweiteiliger Spielfilm von Henri Verneuil, siehe
Mayrig – Heimat in der Fremde (1991)
Mayrig – Die Straße zum Paradies (1991)
 eine auf den Filmen basierende Fernsehserie von Henri Verneuil, siehe Mayrig (Fernsehserie) (1993)